Antelope Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Lake (Apache County, Arizona)
 Antelope Lake (Coconino County, Arizona)
 Antelope Lake (Blaine County, Idaho)
 Antelope Lake (Bonner County, Idaho)
 Antelope Lake (Kalifornien)
 Antelope Lake (Montana)
 Antelope Lake (Nevada)
 Antelope Lake (Chaves County, New Mexico)
 Antelope Lake (Lincoln County, Elsie Canyon, New Mexico)
 Antelope Lake (Lincoln County, Kyle Harrison Canyon, New Mexico)
 Antelope Lake (Otero County, New Mexico)
 Antelope Lake (Harney County, Oregon)
 Antelope Lake (Lake County, Oregon)
 Antelope Lake (Clark County, South Dakota)
 Antelope Lake (Day County, South Dakota)
 Antelope Lake (Texas)